Марија де ла Луз има више значења:

 Марија де ла Луз (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Марија де ла Луз (Ескарсега), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Марија де ла Луз (Сан Хосе Итурбиде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Марија де ла Луз, Хорхе Вега (Рио Браво), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Марија де ла Луз (Сајула де Алеман), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику